Tom Bresnahan ist der Familienname folgender Personen:

 Tom Bresnahan (Footballtrainer)  (* 1935), US-amerikanischer American-Football-Trainer 
 Tom Bresnahan (Schauspieler)  (* 1965), US-amerikanisch-irischer Schauspieler und Filmproduzent